Johann Koep ist der Name folgender Personen:

* Johann Koep (Oberalter, um 1550) (um 1550–1611), deutscher Oberalter
 Johann Koep (Oberalter, 1705) (1705–1777), deutscher Oberalter